Михаил Меньшиков: Меньшиков, Михаил Алексеевич (1902—1976) — советский государственный и политический деятель, дипломат.
 Меньшиков, Михаил Васильевич (род. 1948) — российско-британский математик.
 Меньшиков, Михаил Иванович (1922—1988) — советский скульптор.
 Меньшиков, Михаил Осипович (1859—1918) — русский писатель, фельетонист, публицист.